Benjuí puede referirse a:

 Benjuí, resina aromática de la planta Styrax benzoin.
 Benjuí de Sumatra, resina aromática de la planta Styrax paralleloneurum.
 Benjuí de Siam, resina aromática de la planta Styrax tonkinensis.